Ву́лиця Іва́на Улі́тіна (також Ву́лиця Улі́тіна) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Улітіна — вулиця в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 Вулиця Улітіна — вулиця в місті Одеса.

 Вулиця Івана Улітіна — колишня назва вулиці Улицької в місті Києві.

Вулиці, названі на честь людей